Das Kabinett des 1. Schottischen Parlaments steht für drei schottische Regierungen:

 Kabinett Dewar (1999–2000)
 Kabinett McLeish (2000–2001)
 Kabinett McConnell I (2001–2003)